Le terme  Garrigues (nom propre avec majuscule) ou garrigues (nom commun sans majuscule) peut faire référence à :

Botanique 
 Les garrigues sont une formation végétale.

Toponyme

Garrigues (comarque), comarque de Catalogne.

Garrigues (région naturelle), région naturelle de France située dans les départements du Gard et de l'Hérault.
 Garrigues (Gard), ancienne commune française du Gard, aujourd'hui intégrée à Garrigues-Sainte-Eulalie.
 Garrigues (Hérault), commune française de l'Hérault.
 Garrigues (Tarn), commune française du Tarn.
 Garrigues Ouest et Garrigues Nord, quartiers administratifs de Nîmes (Gard).

Patronyme 

 Anabel Medina Garrigues (née en 1982), joueuse de tennis espagnole ;
 Bertrand de Garrigues, Saint ;
 Chantal Garrigues (1944-2018), actrice française ;
 Daniel Garrigue (né en 1948), homme politique français ;
 Edwin Garrigues Boring (1886-1968), psychologue américain ;
 Guilhem Garrigues (né en 1983), journaliste sportif ;
 Jean Garrigues (né en 1959), historien, professeur des universités ;
 Maurice Garrigues (1905-1993), peintre français ;
 Noël Garrigues (1889-1952), peintre français ;
 Philippe Garigue (1913-2008), politologue et professeur québécois ;
 Roland Garrigues (né en 1953), homme politique français.

Autres 

 Eko des Garrigues, radio associative.
 Garrigue, société coopérative française de capital risque solidaire.

Voir aussi

Notes et références 

Patronyme hispanique
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France